Najizvrsnija dobra djela, po nauku Rimokatoličke Crkve su:

 Molitva
 Post
 Milostinja

Kršćanski nauk